Quel signore che venne a pranzo (The Man Who Came to Dinner) – opera teatrale di George S. Kaufman e Moss Hart del 1939
 Il signore resta a pranzo (The Man Who Came to Dinner) – film del 1942 diretto da William Keighley
 The Man Who Came to Dinner – film per la televisione del 1972 diretto da Buzz Kulik
 The Man Who Came to Dinner – film per la televisione del 2000 diretto da Jay Sandrich